Gedda är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Gedda 323
 Gädda 34
 von Gedda 2
Tillsammans blir detta 359 personer. Namnet kommer från fisken gädda som förekommer i sköldmärket till vapenförande släkter med namnet. I översikten nedan medtas också personer med namnet Gjedde som är samma namn på norska och danska och med den äldre stavningen Giedde.

Tre svenska adelssläkter med namnet är kända:
 Gäddaätten, från Småland, känd från 1300-talet, utslocknad 1508,
 Gedda (ätt), från Bohuslän, adlad 1797, introducerad 1800, antas stamma från en norsk adelsätt Gjedde,
 von Gedda, från Gotland, adlad 1719, friherrlig 1730, introducerad 1731,
men namnet har också burits och bärs av ofrälse, bland annat som soldatnamn.

Personer med namnet Gedda eller varianter av detta namn

 Bertil Gedda (1912–1991), författare, målare och tecknare
 Björn Gedda (född 1942), skådespelare
 Erengisle Gädda (död 1475), riddare och riksråd, tillhörde smålandsätten
 Georg Gedda (1755–1806), militär
 Gude Axelsen Giedde (1510–1590), norsk präst, verksam i Kville, Bohuslän
 Hans Gedda (född 1942), fotograf
 Hans Gädda (1725–1779), magister, kyrkoherde och prost i Västergötland
 Jonas Persson Gedda (död 1697), lantmätare, kartläggare av lappskatteland
 Kristina Hjertén von Gedda (född 1939), författare
 Märta Gedda (1909–1990), skådespelare
 Nicolai Gedda (1925–2017), operasångare
 Niklas Peter von Gedda (1675–1758), ämbetsman och ambassadör, friherre
 Ove Gjedde (1594–1660), dansk ämbetsman och riksamiral bosatt i Skåne
 Per Gedda (1914–2005), seglare
 Per Otto von Gedda (1771–1813), kanslist och tecknare, friherre
 Peter Niklas von Gedda (1737–1814), kemist, mekaniker, friherre
 Petter Gedda (1661–1697), kartograf, sjökortsskapare

Se även 
 Gedda (ätt)
 von Gedda
 Gädda (olika betydelser)

Referenser

Svenska friherrliga ätter
Svenska efternamn
Svenska adelsätter
Soldatnamn